

Anno 
 1910 – (MCMX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1910 a.C.
 Anni 1910 – decennio che comprende gli anni dal 1910 al 1919 inclusi

Matematica 
 1910 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1910 Mikhailov – asteroide della fascia principale del sistema solare